Marilusa Moreira Vasconcelos (Penápolis, 19 de setembro de 1942) é uma conferencista, articulista, poetisa, ilustradora, artista plástica, professora e psicóloga brasileira. Destaca-se como médium na pintura mediúnica e na psicografia.

Biografia
Filha de Elpídio Antônio Moreira e sua esposa, Gertrudes Nogueira Moreira, foi irmã gêmea de Marileusa Moreira, que faleceu em tenra idade. Desde cedo participou das atividades espíritas, tendo se destacado no movimento juvenil, tendo sido presidente e oradora da 
Mocidade Espírita Joana D’Arc em sua cidade natal, entre outros cargos.

Teve dois programas radiofónicos na Rádio Difusora de Penápolis (ZYR 33) e foi colaboradora de dois jornais locais: "O Penapolense" e "A Comarca".

Foi bolsista do Museu de Arte Moderna (FAAP), tendo tido como professores: Mario Grubber, Marcello Grassman, Renina Katz, Flavio Motta, entre outros.

Formou-se em Psicologia pela Universidade São Marcos, especializando-se em Psicologia Clínica, e fez curso de TRVP e de Hipnologia.

Em 1963 foi desposada por João Batista Vasconcellos, com quem teve quatro filhos: Marilei, Marla, João Marcos e Mayra, que por sua vez lhe deram cinco netos.

Em 1981 lançou o seu primeiro livro mediúnico, aos quais se seguiram mais 55.

Desde 1983 tem feito apresentações de pintura mediúnica em público, tendo obras em acervo fora do país, em coleções particulares (Espanha, Portugal, Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Porto Rico, Países-Baixos, Bélgica, Egito, Austrália, Grã-Bretanha, e outros), num total de mais de 55.000 obras.

Dezenas de espíritos pintores têm se manifestado através de sua mediunidade ao longo dos anos; entre eles os que se identificam como Pablo Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec, Di Cavalcanti, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelângelo, Portinari, Matisse e outros.

Obras
A Moça da Ilha - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
De Mário a Tiradentes - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Abolição - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Michelangelo - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Acaiaca - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Gregório IX - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Inconfidência de uma Confidente - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
As Cruzadas - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Cíntia e Cassandra - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Meu filho se droga...va - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
O filho do Silvério - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)
Sonata de Amor a 4 mãos - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito) e Ali Iezid (espírito)
Uma Mulher chamada Tii - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito) e Cesar (espírito)
Confidências de um Inconfidente - romance, psicografia de Tomás António Gonzaga (espírito)

Ligações externas
Página da editora

Médiuns do Brasil
Parapsicologia